

Film

The Harem Skirt – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Tress Films
The Harem Skirt – cortometraggio del 1911 diretto da Sam Morris